Це список територіальних громад України станом на 1 січня 2022 року.

Історія 

З 2015 до 2020 року в Україні було утворено 1070 об'єднаних територіальних громад шляхом добровільного об'єднання раніше існуючих громад.

12 червня 2020 року відповідно до закону № 562-IX уряд визначив адміністративні центри і території територіальних громад на основі раніше об'єднаних громад і попередньо затверджених перспективних планів. Усього було затверджено 1470 громад, які повністю охоплювали території 24 областей (за винятком Чорнобильської зони відчуження).

12 серпня 2020 року розпорядженням Кабміну № 996 Соколівську громаду Черкаської області включено до Жашківської. Таким чином, громад стало 1469.

Перелік громад 

* — громади Донецької і Луганської областей, які розташовані на підконтрольній території, але у яких неможливо було провести вибори депутатів відповідних місцевих рад та голів 25 жовтня 2020 року через безпекову ситуацію.

Статистика 
У таблиці нижче подано кількість громад за категоріями в розрізі областей:

19 громад мають назви, відмінні від їхніх адміністративних центрів: Брагинівська (Богинівка), Брониківська (Романівка), Дубриницько-Малоберезнянська (Дубриничі), Коларівська (Болгарка), Золочівська сільська (Гнідин), Пристолична (Щасливе), Петрівська (Нові Петрівці), Борщагівська (Петропавлівська Борщагівка), Феодосіївська (Ходосівка), Поліська (Красятичі), Мар'янівська сільська (Велика Виска), Добросинсько-Магерівська (Добросин), Грабовецько-Дулібівська (Дуліби), Радсадівська (Радісний Сад), Мирогощанська (Мирогоща Друга), Південноміська (Південне), Присиваська (Григорівка), Новодунаєвецька (Дунаївці), Петровецька (Верхні Петрівці).

11 громад мають центрами села або селища, які до об'єднання громад не були центрами сільрад: Дубовиківська, Карпівська, Брониківська, Семенівська (Житомирська область), Катеринівська, Тростянецька сільська, Мурованська, Широківська (Миколаївська область), Мирогощанська, Біляївська сільська, Набутівська.

Громади з однаковими назвами
 Березівська сільська (Житомирська, Рівненська і Сумська)
 Вільшанська селищна (Кіровоградська і Черкаська)
 Вільшанська сільська (Житомирська і Сумська)
 Городоцька міська (Львівська і Хмельницька)
 Дмитрівська сільська (Київська і Кіровоградська)
 Долинська міська (Івано-Франківська і Кіровоградська)
 Долинська сільська (Запорізька і Одеська)
 Дубівська сільська (Волинська та Івано-Франківська)
 Іванівська селищна (Одеська і Херсонська)
 Іванівська сільська (Вінницька, Тернопільська і Чернігівська)
 Калинівська селищна (Київська (2) і Херсонська)
 Кам'янська міська (Дніпропетровська і Черкаська)
 Кам'янська сільська (Закарпатська і Чернівецька)
 Китайгородська сільська (Дніпропетровська і Хмельницька)
 Костянтинівська сільська (Запорізька, Миколаївська і Херсонська)
 Краснопільська сільська (Вінницька і Житомирська)
 Крупецька сільська (Рівненська і Хмельницька)
 Куликівська селищна (Львівська і Чернігівська)
 Миколаївська міська (Донецька, Львівська і Миколаївська)
 Миколаївська селищна (Одеська і Сумська)
 Миколаївська сільська (Дніпропетровська (2) і Сумська)
 Мирненська селищна (Донецька, Запорізька і Херсонська)
 Михайлівська сільська (Запорізька, Полтавська і Черкаська)
 Новоолександрівська сільська (Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська)
 Новопокровська селищна (Дніпропетровська і Харківська)
 Олександрівська селищна (Донецька, Кіровоградська і Миколаївська)
 Павлівська сільська (Волинська, Запорізька і Одеська)
 Первомайська міська (Миколаївська і Харківська)
 Петропавлівська сільська (Одеська і Харківська)
 Піщанська сільська (Дніпропетровська, Одеська, Полтавська і Черкаська)
 Покровська міська (Дніпропетровська і Донецька)
 Привільненська сільська (Миколаївська і Рівненська)
 Семенівська сільська (Житомирська і Запорізька)
 Слобожанська селищна (Дніпропетровська і Харківська)
 Солотвинська селищна (Закарпатська та Івано-Франківська)
 Черкаська селищна (Дніпропетровська і Донецька)
 Чернеччинська сільська (Дніпропетровська і Сумська)
 Шевченківська сільська (Миколаївська і Черкаська)
 Широківська сільська (Запорізька, Луганська і Миколаївська)
 Ямпільська селищна (Сумська і Хмельницька)
</div>

 однакові назви, але різні категорії

 Андріївська: селищна (Запорізька) і сільська (Донецька)
 Березанська: міська (Київська) і селищна (Миколаївська)
 Березівська: міська (Одеська) і сільські (Житомирська, Рівненська і Сумська)
 Білозерська: міська (Донецька) і селищна (Херсонська)
 Білоцерківська: міська (Київська) і сільська (Полтавська)
 Біляївська: міська (Одеська) і сільська (Харківська)
 Благовіщенська: міська (Кіровоградська) і сільська (Запорізька)
 Василівська: міська (Запорізька) і сільська (Одеська)
 Васильківська: міська (Київська) і селищна (Дніпропетровська)
 Великомихайлівська: селищна (Одеська) і сільська (Дніпропетровська)
 Виноградівська: міська (Закарпатська) і сільська (Херсонська)
 Височанська: селищна (Харківська) і сільська (Чернігівська)
 Вишнівська: селищна (Дніпропетровська) і сільська (Волинська)
 Вільшанська: селищні (Кіровоградська і Черкаська) і сільські (Житомирська і Сумська)
 Вознесенська: міська (Миколаївська) і сільська (Черкаська)
 Воскресенська: селищна (Миколаївська) і сільська (Запорізька)
 Гірська: міська (Луганська) і сільська (Київська)
 Городищенська: міська (Черкаська) і сільська (Волинська)
 Городоцька: міські (Львівська і Хмельницька), селищна (Житомирська) і сільська (Рівненська)
 Горохівська: міська (Волинська) і сільська (Миколаївська)
 Гребінківська: міська (Полтавська) і селищна (Київська)
 Дмитрівська: селищна (Чернігівська) і сільські (Київська і Кіровоградська)
 Довжанська: міська (Луганська) і сільська (Закарпатська)
 Долинська: міські (Івано-Франківська і Кіровоградська) і сільські (Запорізька і Одеська)
 Донецька: міська (Донецька) і селищна (Харківська)
 Дубівська: селищна (Закарпатська) і сільські (Волинська та Івано-Франківська)
 Жданівська: міська (Донецька) і сільська (Вінницька)
 Заводська: міська (Полтавська) і селищна (Тернопільська)
 Зіньківська: міська (Полтавська) і сільська (Хмельницька)
 Знам'янська: міська (Кіровоградська) і сільська (Одеська)
 Золочівська: міська (Львівська), селищна (Харківська) і сільська (Київська)
 Іванівська: селищна (Одеська і Херсонська) і сільські (Вінницька, Тернопільська і Чернігівська)
 Івано-Франківська: міська (Івано-Франківська) і селищна (Львівська)
 Калинівська: міська (Вінницька) і селищні (Київська (2) і Херсонська)
 Кам'янська: міські (Дніпропетровська і Черкаська) і сільські (Закарпатська і Чернівецька)
 Козинська: селищна (Київська) і сільська (Рівненська)
 Козівська: селищна (Тернопільська) і сільська (Львівська)
 Коломацька: селищна (Харківська) і сільська (Полтавська)
 Корнинська: селищна (Житомирська) і сільська (Рівненська)
 Костянтинівська: міська (Донецька) і сільські (Запорізька, Миколаївська і Житомирська)
 Краснопільська: селищна (Сумська) і сільські (Вінницька, Житомирська)
 Криворізька: міська (Дніпропетровська) і сільська (Донецька)
 Ладижинська: міська (Вінницька) і сільська (Черкаська)
 Лиманська: міська (Донецька), селищна і сільська (Одеська)
 Любимівська: селищна (Херсонська) і сільська (Дніпропетровська)
 Макіївська: міська (Донецька) і сільська (Чернігівська)
 Малинівська: селищна (Харківська) і сільська (Запорізька)
 Малинська: міська (Житомирська) і сільська (Рівненська)
 Мар'янівська: селищна (Волинська) і сільська (Кіровоградська)
 Миколаївська: міські (Донецька, Львівська і Миколаївська), селищні (Одеська і Сумська) і сільські (Дніпропетровська (2) і Сумська)
 Миропільська: селищна (Житомирська) і сільська (Сумська)
 Михайлівська: селищна (Запорізька) і сільські (Запорізька, Полтавська і Черкаська)
 Новомиколаївська: селищна (Запорізька) і сільська (Херсонська)
 Обухівська: міська (Київська) і селищна (Дніпропетровська)
 Олександрівська: селищні (Донецька, Кіровоградська і Миколаївська) і сільська (Запорізька)
 Олександрійська: міська (Кіровоградська) і сільська (Рівненська)
 Первомайська: міські (Миколаївська і Харківська) і селищна (Миколаївська)
 Петрівська: селищна (Кіровоградська) і сільська (Київська)
 Петропавлівська: селищна (Дніпропетровська) і сільські (Одеська і Харківська)
 Піщанська: селищна (Вінницька) і сільські (Дніпропетровська, Одеська, Полтавська і Черкаська)
 Покровська: міські (Дніпропетровська і Донецька), селищна і сільська (Дніпропетровська)
 Рівненська: міська (Рівненська) і сільська (Волинська)
 Семенівська: міська (Чернігівська), селищна (Полтавська) і сільські (Житомирська і Запорізька)
 Сергіївська: селищна (Одеська) і сільська (Полтавська))
 Слов'янська: міська (Донецька) і сільська (Дніпропетровська)
 Софіївська: селищна (Дніпропетровська) і сільська (Миколаївська)
 Степанівська: селищна (Сумська) і сільська (Одеська)
 Таврійська: міська (Херсонська) і сільська (Запорізька)
 Талалаївська: селищна і сільська (Чернігівська)
 Теплицька: селищна (Вінницька) і сільська (Одеська)
 Тернівська: міська (Дніпропетровська) і сільська (Черкаська)
 Троїцька: селищна (Луганська) і сільська (Дніпропетровська)
 Тростянецька: міська (Сумська), селищна (Вінницька) і сільська (Львівська)
 Українська: міська (Київська) і сільська (Дніпропетровська)
 Хрестівська: міська (Донецька) і сільська (Херсонська)
 Черкаська: міська (Черкаська) і селищні (Дніпропетровська і Донецька)
 Чернівецька: міська (Чернівецька) і селищна (Вінницька)
 Чернігівська: міська (Чернігівська) і селищна (Запорізька)
 Чкаловська: селищна (Харківська) і сільська (Запорізька)
 Чорнобаївська: селищна (Черкаська) і сільська (Херсонська)
 Чорноморська: міська, селищна (Одеська) і сільська (Миколаївська)
 Шевченківська: селищна (Харківська) і сільські (Миколаївська і Черкаська)
 Широківська: селищна (Дніпропетровська) і сільські (Запорізька, Луганська і Миколаївська)
 Яблунівська: селищна (Івано-Франківська) і сільська (Чернігівська)
 Ямпільська: міська (Вінницька) і селищні (Сумська і Хмельницька)
</div>

 однакові назви центрів, різні назви громад
 Вашківецька міська і Вашковецька сільська (Чернівецька) — центр Вашківці
 Вигодська селищна (Івано-Франківська) і Вигодянська сільська (Одеська) — центр Вигода
 Високівська (Житомирська) і Височанська (Чернігівська) сільські — центр Високе
 Вишнева міська (Київська) і Вишнівська селищна (Дніпропетровська) — центр Вишневе
 Війтовецька селищна (Хмельницька) і Жданівська сільська (Вінницька) — центр Війтівці
 Дунаєвецька міська і Новодунаєвецька селищна (Хмельницька) — центр Дунаївці
 Кам'янська міська (Черкаська) і Кам'янецька сільська (Чернівецька) — центр Кам'янка
 Підгаєцька міська (Тернопільська) і Підгайцівська сільська (Волинська) — центр Підгайці
 Підгородненська міська (Дніпропетровська) і Підгороднянська сільська (Тернопільська) — центр Підгородне
 Рівненська міська (Рівненська), Рівненська (Волинська) і Рівнянська (Кіровоградська) сільські — центр Рівне
 Рокитнівська (Рівненська) і Рокитнянська (Київська) селищні — центр Рокитне

Примітки

Посилання 
 Децентралізація — головний інформаційний портал реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
 детальна інформація про діючий адміністративно-територіальний устрій України 
 Мапа громад України 
 Мапа рідної мови в громадах України